Фриденталь ( — «Мирная долина») — название нескольких немецких колоний:

Россия 
 Фриденталь — прежнее название села Бославино Табунского района Алтайского края.
Фриденталь — прежнее название посёлка Фермы № 3 совхоза «Добринский» в Камышинском районе Волгоградской области.
 Фриденталь — до 1949 г. название села Дружное Городовиковского района Калмыкии.
 Фриденталь — прежнее название посёлка Мирской Новокубанского района Краснодарского края.
 Фриденталь — до 1948 г. название села Курортное Белогорского района.
 Фриденталь — бывшая немецкая колония под Санкт-Петербургом, в Царском Селе.

Украина 
 Фриденталь — до 1946 г. название села Мировка Новониколаевского района Запорожской области.
Фриденталь — до 1946 г. название села Вольное в Горностаевском районе Херсонской области.

См. также 
 Фройденталь
 Ней-Фриденталь